Maksim – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Massimo
Maksim il Greco – umanista, linguista e religioso greco
MakSim – cantante russa